Le terme Laverlochère peut se reférer à:

Personnalités 

 Jean-Nicolas Laverlochère (1812 en France - 1884 à Témiscaming (Québec-Canada), est un prêtre oblat français, missionnaire au Canada. La ville de Laverlochère (Québec) est nommé en son honneur.

Toponymes

Canton Laverlochère, un canton de la municipalité régionale de comté du Témiscamingue, au Québec.
 Laverlochère (Québec), ancienne municipalité de la municipalité régionale de comté du Témiscamingue, maintenant Laverlochère-Angliers.
 Rivière Laverlochère, un cours d'eau de Fugèreville et Latulipe-et-Gaboury, de la municipalité régionale de comté du Témiscamingue, au Québec.